Ту́ра Бе́ргер (; род. 18 марта 1981, Рингерике, Бускеруд) — норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира и многократный призёр чемпионатов мира, обладательница двух Кубков мира сезонов 2012/2013, 2013/2014.

Карьера 

Тура Бергер с 8 лет начала заниматься лыжными гонками, но затем перешла в биатлон. В сезоне 1999/2000 юная Тура выиграла первую медаль чемпионата Европы среди юниоров, а затем и первую медаль чемпионата мира среди юниоров. В следующем сезоне её результаты немного снизились, поэтому по окончании выступлений среди юниоров она перебралась в Кубок Европы. Набравшись опыта, Тура Бергер дебютирует в Кубке мира в сезоне 2001/2002. Однако ни скорость, ни стрельба Туры не позволяют претендовать на высокие позиции. Упорно работая над стрельбой, в сезоне 2004/2005 она добивается определённых результатов, в числе которых можно назвать её периодическое попадание в двадцатку лучших на соревнованиях этапа Кубка мира, два подиума на этапе в Турине, семнадцатое место в общем зачёте Кубка мира. В 2006 году Тура Бергер впервые завоёвывает медаль чемпионата мира, а через год — ещё две медали.

На Олимпиаде в Ванкувере Тура Бергер завоевала золото в индивидуальной гонке. Эта награда стала первой золотой олимпийской медалью в норвежском женском биатлоне. По совпадению медаль оказалась также 100-й золотой медалью в истории олимпийской сборной Норвегии.

В сезоне 2011/2012 Тура приняла участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Шушёэне, где стала четвёртой в гонке на 10 км вольным стилем, а также помогла запасному составу сборной Норвегии занять вторую позицию в эстафете, причём по скорости (среди спортсменов, выступавших на коньковых этапах) она уступила только шведке Шарлотт Калле.

На чемпионате мира по биатлону 2012 года в Рупольдинге выиграла в индивидуальной гонке свою первую личную золотую медаль.

Позиции Туры Бергер в общем зачёте Кубка мира после Ванкувера росли с каждым годом.

Феноменально сильное и стабильное выступление на протяжении всего сезона 2012/2013 сделало его не только лучшим в карьере спортсменки, но и историческим для женского биатлона благодаря целому ряду установленных рекордов (см. раздел «Достижения»). Из прошедших 34 гонок Тура 15 раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала почёта и ещё 9 раз была на подиуме в качестве серебряного и бронзового призёра (считая командные соревнования). В том же сезоне ей удалось завоевать медаль в каждой гонке чемпионата мира (четыре золота и два серебра). По итогам этого сезона Тура выиграла общий зачёт и малый зачёт во всех четырёх дисциплинах.
 
Завершила спортивную карьеру по окончании сезона 2013/2014, став второй в общем зачёте Кубка мира, при этом отставание от первого места составило лишь 19 очков.

Своеобразной прощальной гонкой Туры Бергер стала «Гонка чемпионов», прошедшая в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» 5 апреля 2014 года, где она показала второй результат в стрелковом шоу, была второй в масс-старте и пятой в смешанной эстафете (в дуэте со словенцем Яковом Факом).

Достижения 
Тура Бергер имеет золотые медали во всех дисциплинах на чемпионатах мира, за исключением спринта, где у Бергер нет золота.
В 2012 году Норвежской ассоциацией спортивных журналистов Тура Бергер признана «Спортсменкой года» в Норвегии, став первой в стране женщиной-биатлонисткой, удостоившейся подобной награды.

На чемпионате мира — 2013 в чешском Нове-Место-на-Мораве повторила достижение своей соотечественницы Лив-Грете Пуаре, выиграв 4 золотые медали на одном чемпионате, став восьмикратной чемпионкой мира.

На этапе Кубка мира в Сочи (2013) повторила мировой рекорд Магдалены Форсберг по количеству подиумов подряд в личных гонках на этапах Кубка мира (10 подиумов). А если учитывать эстафеты (12 подиумов), то и превзошла Магдалену.

По общему количеству подиумов за один сезон (19 подиумов в личных гонках) повторила достижение Магдалены Форсберг.

Является единственной в мире биатлонисткой, завоевавшей все Хрустальные глобусы в одном сезоне — Большой хрустальный глобус, четыре малых в личных соревнованиях и два малых в составе национальной сборной в зачёте эстафет (сезон 2012/2013). В этом же сезоне женская сборная Норвегии во главе с Турой Бергер стала обладательницей Кубка наций, но мужская сборная Норвегии не выиграла кубок наций у мужчин, поэтому повторить рекорд всей страны завоевать все титулы не получилось.

Туре Бергер принадлежит рекорд среди женщин по количеству набранных очков в одном кубковом сезоне — 1234 очка в сезоне 2012/2013.

Личная жизнь 
Тура Бергер — младшая сестра норвежского лыжника и биатлониста Ларса Бергера.

19 июня 2010 года состоялось венчание олимпийской чемпионки Туры Бергер и Тронда Тевдаля, с которым они знакомы более 10 лет. Торжественная церемония прошла в церкви Леши.

В 2009 году у Туры был диагностирован рак кожи. Спортсменке пришлось перенести операцию. Благодаря тому, что болезнь была выявлена в начале своего развития, Тура Бергер смогла выздороветь. Более того, с таким диагнозом она не прерывала свою спортивную карьеру, успешно выступив на Олимпийских играх 2010 года.

5 апреля 2014 года на «Гонке чемпионов» в Москве Тура объявила о завершении карьеры, а через несколько месяцев забеременела.

14 апреля 2015 года Тура стала мамой. У неё родился мальчик. В 2018 году у Туры родился второй мальчик.

Кубок IBU (Европы)

Кубок мира

Статистика выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 

 Профиль IBU
 Профиль FIS
 Профиль Sportbox.ru

Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Норвегии
Лыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по биатлону